Chun se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carl Chun
 Faith Chun
 Jongsik Chun
 Woon Young Chun